Mastník může být:

 Mastník (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Mastník (přítok Vltavy) – potok (říčka) ve Středočeském kraji (okres Příbram a okres Benešov), přítok Vltavy
 Mastník (přítok Oslavy) – levostranný přítok Oslavy

příjmení
 Karel Mastník (1949–2002) – český fotbalista
 Zdeněk Mastník (1920–2008) – český knihkupec a exilový novinář

Externí odkazy